

Historial
"Dos 110 anos da história do FC Porto, estes 53 da Secção de Bilhar são também uma parte importante. É uma Secção modelo da qual muito me orgulho, pela união de ideias de todos os que dela fazem parte..."

Jorge Nuno Pinto da Costa, 2003

A Secção de Bilhar nasceu em 1950 pela mão de Portugal da Mata. Renascida nos anos 60 sobretudo pela acção de Wilson Neves,  foi em 11 de Novembro de 1990 que, com Alípio Jorge Fernandes, a 3ª dimensão surgiu e se deu o salto de gigante.

Instalada na antiga Sede, hoje a Secção é um emblema muito prestigiado, contando com mais de uma centena de atletas, seis equipas masculinas e femininas, uma Escola de bilhar, primeira em Portugal, e considerada a maior organização europeia da modalidade.

Galardão
A Real Federação Espanhola de Bilhar, agraciou o Bilhar do FC Porto com o Galardão de Ouro, pelo contributo internacional em prol da modalidade.

A Daniel Sánchez foi atribuído o galardão de ouro pelo seu palmarés desportivo. Alípio Jorge recebeu o Galardão de Ouro atribuído ao FC Porto (Bilhar), em representação do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.

Palmarés (por equipas)

Carambola - 3 Tabelas
 Taça dos Clubes Campeões Europeus: 1
 Medalha de Ouro: 1 (2016/2017)
 Medalha de Prata: 5 (1998/1999, 2007/2008, 2011/2012, 2015/2016, 2018/2019)
 Medalha de Bronze: 7 (1971/1972, 1995/1996, 2004/2005, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018)

 Campeonato Nacional: 24
1971/1972, 1975/1976, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984, 1987/1988, 1992/1993, 1993/1994, 1996/1997, 1999/2000. 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

 Taça de Portugal: 17
1983/1984, 1993/1994, 1994/1995, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/18, 2018/2019

 Supertaça de Portugal: 16
1993/1994, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019

 Torneio de Abertura: 7
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019

 Campeonato Nacional II Divisão (Dragon Force) : 1
2014/2015

Pool

Masculino
 Campeonato Nacional: 3
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003

 Taça de Portugal: 2
2001/2002, 2002/2003

 Supertaça de Portugal: 2
2001/2002, 2002/2003

Feminino
 Campeonato Nacional: 13
1997/1998, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 
 Taça de Portugal: 14
1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2018/2019

 Supertaça de Portugal: 13 
1997/1998, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019

Snooker 
 Campeonato Nacional: 2
2015/2016, 2016/2017

 Taça de Portugal: 1
2016/2017

 Supertaça de Portugal: 1
2015/2016

Ligações externas 
 http://www.fcporto.pt/pt/clube/palmares/Pages/palmares.aspx?p_modalidade=54011b27-ae12-46e9-b935-be1c6a09d327 / Palmarés do FC Porto no Site Oficial

Bilhar
Clubes de bilhar de Portugal
Clubes esportivos fundados em 1950
Fundações em Portugal em 1950